Раштани су насељено мјесто града Мостара, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Напомене

Извори

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Град Мостар
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Бивша српска насеља
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини